Проспе́кт Машинострои́телей — название улиц в нескольких населённых пунктах:

 Проспект Машиностроителей — проспект в Кургане.
 Проспект Машиностроителей — проспект в Красноярске.
 Проспект Машиностроителей — проспект в Ярославле.